The Human Factor (Il fattore umano in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Il giustiziere (The Human Factor) – film del 1975 diretto da Edward Dmytryk
 Il fattore umano (The Human Factor) – film del 1979 diretto da Otto Preminger

Letteratura 
 Il fattore umano (The Human Factor) – romanzo di Graham Greene del 1978

Musica 
 The Human Factor – album dei Metal Church del 1991

Televisione 

 The Human Factor – serie televisiva del 1992